Раму — может означать:

 Раму — город в Бангладеш.
 Раму — река на острове Новая Гвинея.